Bulić (prezime)
 Bulić (Benkovac), selo u sastavu grada Benkovca